Distrito electoral de Elwood puede referirse a:

 Distrito electoral de Elwood 7-22;
 Distrito electoral de Elwood 7-23.